Рид-им-Обериннталь () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхард Кнабль.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля